Granderson ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Granderson (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lily Ann Granderson (* 1816), US-amerikanische Pädagogin